Fliegerschokolade ist:
 die umgangssprachliche Bezeichnung für Scho-Ka-Kola, eine koffeinhaltige, während des Zweiten Weltkriegs u. a. an Piloten ausgegebene Schokolade
 die offizielle Bezeichnung der Flying Bulls Fliegerschokolade mit ähnlicher Rezeptur und ähnlichem Design wie Scho-Ka-Kola
 eine gelegentlich irrtümlich gebrauchte Bezeichnung für Fliegermarzipan, ein methamphetaminhaltiges Aufputschmittel, das im Zweiten Weltkrieg Verwendung fand